HireRing est une marketplace de recrutement qui met en relation les employeurs avec des postes vacants avec les cabinets de recrutement qui correspondent à leurs besoins en termes d’expertise. La plateforme est basée sur un algorithme de matching.

Histoire 
Après une carrière de 15 ans dans le recrutement, Sophie Vanderputten fonde HireRing en février 2018. Elle a été rejointe en septembre 2020 par ses deux associées actuelles, Salomé Michaux et Alexia Van de Velde.

La start-up belge est lancée pour optimiser la collaboration entre agences de recrutement spécialisées et employeurs à la recherche de candidats. Elle rejoint alors ses compétiteurs internationaux comme Hunteed, Talentory ou Bounty Jobs dans le secteur des marketplaces de recrutement.

C’est avec le soutien de l'accélérateur de start-up Digital Attraxion, développé par Sambrinvest, que la première version de la plateforme a été développée.

En 2020, une nouvelle version de la plateforme est dévoilée au public après une refonte du modèle de HireRing.

En 2021, HireRing forme un partenariat avec Fintech Belgium et devient un partenaire pour les entreprises appartenant au secteur des Fintech.

En Décembre 2021, la start-up lève 362.000€ en capital d'amorçage, dit "seed", auprès de BeAngels et Sambrinvest, accompagnés d’investisseurs privés.

En Janvier 2022, HireRing recrute ses deux premiers employés à temps-plein pour développer ses activités en Belgique et dans le reste de l’Europe.

Caractéristiques produit 

La plateforme HireRing offre différents services à ses utilisateurs.

HireRing a développé un algorithme de matching avec pour objectif de faire correspondre employeurs et agences de recrutement. Cet algorithme est basé sur les caractéristiques et besoins liés au poste vacant publié par l’employeur.

Un système de ratings est proposé aux utilisateurs pour permettre aux deux types d’acteur de la plateforme d’évaluer leur partenaire à la suite de leur collaboration.

Le site web propose un répertoire d’agences de recrutement classifiées par expertise parmi lesquelles les employeurs peuvent choisir de travailler directement.

Finalement, HireRing gère les fournisseurs de services (vendor management), les agences de recrutement, pour le compte des employeurs.

Reconnaissances 
Reconnaissances et prix reçus par HireRing depuis sa création : 

 Gagnant des Hr Excellence Awards en tant que Best Hr Game Changer, 2019.
 Lauréats au Réseau Entreprendre, 2019.
 Nominé aux Hr Excellence Awards en tant que Best Hr Game Changer, 2020.
 Nominé aux Hr Excellence Awards en tant que Best Hr Game Changer, 2021.
 Gagnant pour la Start Up de l’année à Charleroi par Hackernoon, 2022.
 Nominé aux Data News Awards for Excellence en tant que Belgian Tech Start Up of The Year, 2022.

Liens externes 
Site web officiel de HireRing

Site web officiel de Sambrinvest

Site web officiel de BeAngels

Références 

Site web belge
Commerce électronique